Der Mondial Australian Women’s Hardcourts 2008 war die 12. Ausgabe des Damentennisturniers in Gold Coast. Das  Hartplatzturnier der Kategorie Tier III war Teil der WTA Tour 2008 und fand vom 30. Dezember 2007 bis 5. Januar 2008 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann die Chinesin Li Na gegen die Belarussin Wiktoryja Asaranka mit 4:6, 6:3 und 6:4. Im Doppelfinale besiegten Dinara Safina (Russland) und Ágnes Szávay (Ungarn) die chinesische Paarung Yan Zi / Zheng Jie mit 6:1 und 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

2008
WTA Tour 2008